

Muziek en zang 
 Bas (muziek) De onderste, laagste stem of toon in de muziek: 
 Bas (zangstem), de laagste zangstem
 Albertijnse bas, een muzikaal begeleidingsfiguur
 Lopende bas, de baslijn bij jazz
 Een functionele stem, zie (vierstemmige) harmonieleer
 Het onderste manuaal van een orgel
 De linkerhandpartij van een accordeon
 Het laagstklinkende muziekinstrument uit een familie. Zegt men bas zonder meer dan wordt de contrabas bedoeld.
 Contrabas
 Basgitaar
 Bassaxofoon
 Basblokfluit
 Basfluit
 Basklarinet
 Bastrompet
 Bastrombone 
 Bastuba
 Sousafoon

Eigennamen 
 Bas (voornaam), zie daar voor dragers van deze voornaam
 Bas (bier), een Belgisch bier
 Bulle Bas, personage van Marten Toonder 
 Dirck Bas, wapenhandelaar, schepen, bewindhebber van de VOC en diplomaat
 Elisabeth Bas, Nederlands onderneemster
 Jan de Bas, Nederlands historicus en dichter
 Richard de Bas, een museum en papiermolen, genoemd naar een papierfabrikant
 Tabe Bas, Nederlands acteur, opera- en musicalzanger

Afkortingen en codes 
 Bachelor of Applied Science (BAS)
 Bariumsulfide (BaS), een verbinding van barium en zwavel
 Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), een vzw om sportgeschillen te beslechten
 Besluit van algemene strekking (bas of b.a.s.), een term uit het Nederlandse recht

Zie ook 
 Zangstem
 Basso continuo of volgbas
 Ostinato of basso ostinato